Francesca steht für:

 Francesca (Vorname) – Namensträgerinnen siehe dort
 Francesca da Rimini (Tschaikowski), sinfonische Dichtung 
 AF Francesca, Fährschiff

Francesca ist der Familienname folgender Personen:
 Gherardo La Francesca (* 1946), italienischer Diplomat
 Lauren Francesca (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin

 Piero della Francesca (um 1420–1492), italienischer Maler, Kunsttheoretiker und Mathematiker

Francesca ist der Titel folgender Filme:
 Francesca (1987), deutscher Film von Vérénice Rudolph 
 Francesca (2009), rumänischer Film von Bobby Păunescu 
 Francesca (2015), italienisch-argentinischer Film von Luciano Onetti 

Siehe auch:
 Touriga Franca (ursprünglich Touriga Francesca), portugiesische Rebsorte
 Francisca
 Franziska (Begriffsklärung)